Николай Васильевич Мартынов:
 Мартынов, Николай Васильевич (1910—1998) — Герой Социалистического Труда.
 Мартынов, Николай Васильевич (род. 1957) — член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.